Félix o Felix puede referirse a:

 Félix, nombre propio;
 San Félix, nombre de varias personas veneradas como santos;
 Félix, gobernador romano de la provincia de Judea entre los años 52 y 58;
 Flavio Félix, comandante en jefe del Imperio romano de Occidente entre los años 425 y 429;
 Felix nombre por el que fueron conocidos los Premios del Cine Europeo de 1988 a 1996;
 Felix, municipio español de la provincia de Almería;
Félix Armando Núñez, poeta, ensayista y crítico literario venezolano.
 Félix Miéli Venerando, un futbolista brasileño;
 Felix Beato, fotógrafo británico; 
 Felix Mendelssohn, compositor, director de orquesta y pianista alemán; 
 Felix Passlack, futbolista alemán; 
 Felix Magath, exfutbolista y entrenador alemán; 
 Felix Baumgartner, exmilitar y paracaidista austriaco;
 El gato Félix, personaje animado de la era del cine mudo;
 Félix, serie original de Movistar+ creada por Cesc Gay;
 Felix Lee, rapero y bailarín australiano.